Файст — фамилия.

Известные носители:
 Файст, Зигмунд (1865—1943) — немецкий лингвист и педагог.
 Файст, Иммануэль (1823—1894) — немецкий органист, композитор и музыковед.
 Файст, Лесли (род. 1976) — канадская певица и автор текстов к песням.
 Файст, Феликс Э. (1910—1965) — американский кинорежиссёр.